Teotitlán puede referirse a:

Municipio de Teotitlán de Flores Magón, uno los municipios del estado mexicano de Oaxaca;
Teotitlán de Flores Magón, población del estado mexicano de Oaxaca, cabecera del municipio anterior; 
Municipio de Teotitlán del Valle, uno los municipios del estado mexicano de Oaxaca; o
Teotitlán del Valle, población del estado mexicano de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.